Cupola, un elemento architettonico
 Cupola, un poliedro
 Cupola, espansione fogliacea in botanica
 Cupola mafiosa, organizzazione di vertice di cosa nostra ed in generale di organizzazione mafiosa
 Cupola d'osservazione, calotta posta sul dorso della fusoliere di alcuni aerei
 Cupola, termine usato per indicare le porzioni di alcuni organi (esempio: cupola pleorica)
 Cupola, struttura metallica impermeabile che copre la scena del palcoscenico
 Cupola, ammasso di rocce saline che si sono incuneate per il fenomeno del diapirismo
 Cupola di ristagno, ammasso di lava molto viscosa che si forma all'interno della bocca di un vulcano
 Cupola, sedimento impermeabile che termina la sommità di un giacimento petrolifero
 Cupola, una corazzatura fissa o girevole che agevola il rimbalzo dei proiettili
 Cupola, organo a forma di disco concavo nei maschi dei coleotteri
 Cupola, cupole emisferiche che proteggono i padiglioni che ospitano telescopi per osservazioni astronomiche
Cupola, è un modulo della Stazione Spaziale Internazionale
 La Cupola, costruzione realizzata per Michelangelo Antonioni e Monica Vitti in Sardegna dall'architetto Dante Bini